Burdisso puede hacer referencia a:

Nicolás Burdisso, futbolista argentino.
Guillermo Burdisso, futbolista argentino, hermano del primero.